Дени́с Ле́бедев:
 Лебедев, Денис Александрович (род. 1979) — российский боксёр-профессионал.
 Лебедев, Денис Юрьевич (1974—2021) — глава Коломенского городского округа (2017—2021).